Torito puede hacer referencia a:
 El torito, una bebida de leche, aguardiente de caña y cacahuate típica de Veracruz, México.
El torito, un pan mexicano también llamado cocol.
 El torito, una danza del carnaval de Barranquilla, Colombia.
Torito de Pucará, una artesanía de cerámica típica del departamento de Puno, Perú.
 Torito Fernández, alias de José de la Rosa Fernández, líder wayú (Venezuela)

Animalia 

El torito (Umbonia reclinata), un insecto hemíptero de México y Centroamérica.
 El bicho torito (Diloboderus abderus), un insecto coleóptero de Sudamérica.
El torito frentirrojo (Capito squamatus), un ave piciforme de Colombia y Ecuador.
El torito o boca de fuego (Thorichthys meeki), un pez de agua dulce de Centroamérica
El torito o peces vaca (Bovichthyidae) una familia de peces perciformes de Sudamérica y Oceanía.

Véase también 
 El Torito (desambiguación)
I love you... Torito, filme argentino (2002).
 Toritos de Tecate, equipo de béisbol.
 Toritos de Tijuana, equipo de béisbol.
 Torita, mineral neosilicato.